Império
Império (biologia) ou Domínio (biologia) — designação dada em biologia ao taxon de nível mais elevado utilizado para agrupar os organismos 
Estilo império — estilo arquitectónico da França no início do século XIX
 Império (telenovela) — telenovela da Rede Globo, Brasil

Desambiguações de carnaval